Götze und Goetze ist ein Familienname.
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante von Götz bzw. Gottfried. Götze bedeutet folglich „Sohn des Götz“, wobei Götz eine Kurzform von Gottfried ist (vgl. auch Fritz als Kurzform von Friedrich).

Verbreitung 
Der Name Götze ist in ganz Deutschland vertreten, hat aber einen regionalen Schwerpunkt in Ostdeutschland zwischen Berlin und Thüringer Wald. (Im Vergleich dazu hat die Variante Götz die höchste Verbreitung in Baden-Württemberg und Bayern.)

Die Schreibweise Goetze mit oe statt ö ist eine vergleichsweise seltene Form mit einem Verhältnis von 1:10 und ohne deutlichen regionalen Schwerpunkt.

Namensträger

A 

 Adolph von Goetze (1610–1684), deutscher Generalleutnant der Infanterie und Gouverneur
 Albert Götze (1887–1967), deutscher Manager, Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdBB
 Albrecht Götze (auch Goetze; 1897–1971), deutscher Altorientalist

 Alfried Götze (1904–1985), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Alvar Goetze (* 2000), deutscher Schauspieler
 Andreas Götze (* 1953), deutscher Turner und Sportjournalist
 Ann-Kathrin Götze (* 1989), deutsches Model

 August Götze (1814–1881), deutscher Industrieller und Kommunalpolitiker
 Auguste Götze (1840–1908), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin

B 
 Bruno Götze (1862–1913), deutscher Radsportler
 Bruno Goetze (1926–2015), Schweizer Dirigent und Musikdirektor

C 

 Christoph Goetze (* 1967), deutscher IT Spezialist und Segler
 Christopher Goetze (1939–1977), US-amerikanischer Geophysiker
 Clemens von Goetze (* 1962), deutscher Diplomat

D 

 Daniela Götze (* 1978), Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin 
 Dieter von Goetze (* 1929), deutscher Jazzbassist und Toningenieur
 Dieter Goetze (Physiker) (* 1935), deutscher Physiker
 Dieter Goetze (1942–2014), deutscher Soziologe
 Dietrich Götze (* 1941), deutscher Verleger und Mediziner

E 
 Eberhard von Goetze (1893–1977), deutscher Konteradmiral
 Edmund Goetze (1843–1920), deutscher Philologe und Germanist 
 Ekkeland Götze (* 1948), deutscher Künstler
 Elisabeth Götze (* 1966), österreichische Politikerin (Grüne)
 Emil Goetze (1856–1901), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Erich Götze (1908–nach 1968), deutscher Bratschist
 Ernst Götze (1874–1929), deutscher Chordirigent
 Ernst Ludwig von Goetze (1697–1745), deutscher Generalmajor

F 
 Fabian Götze (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Felix Götze (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand von Goetze (1794–1863), preußischer Generalleutnant

 Friedemann Goetze (1871–1946), deutscher Offizier, zuletzt im Rang eines SS-Brigadeführers
 Friedrich Goetze (1856–1924), deutscher Maschinenschlosser und Lokomotivführer
 Friedrich Götze (* 1951), deutscher Mathematiker
 Fritz Götze (vor 1897–1962), deutscher Unternehmer
 Fritz Goetze (Ministerialbeamter) (1905–1999), deutscher Ministerialbeamter
 Fritz Goetze (Geologe), deutscher Geologe

G 
 Gela Götze (1957–2007), deutsche Schauspielerin
 Georg Götze (1633–1699), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Heinrich Götze (1667–1728), deutscher Theologe und Superintendent
 Gerhard Götze (* 1948), deutscher Dokumentarfilmer, Galerist, Verleger und Publizist
 Grita Götze (* 1959), deutsche Künstlerin
 Günther Götze (1926–2003), deutscher Schauspieler

H 
 Hans Götze (* 1948), deutscher Maler und Grafiker 
 Hans-Friedemann Goetze (1897–1940), deutscher Offizier, SS-Standartenführers
 Hans-Jürgen Götze (Chemiker) (* 1937), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans-Jürgen Götze (Geophysiker) (* 1947), deutscher Geophysiker und Hochschullehrer
 Heike M. Goetze (* 1978), deutsche Theaterregisseurin
 Heinrich Götze (1836–1906), deutscher Komponist und Musikdirektor 
 Heinz Götze (1912–2001), deutscher Verleger und Verlagsmanager
 Heinz Arnold Götze (1901–1945), deutscher Architekt
 Helga Goetze (auch Helga Sophia; 1922–2008), deutsche Künstlerin, Schriftstellerin und politische Aktivistin
 Hellmuth Götze (1886–1942), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Henning von Goetze († 1634), deutscher Offizier und Festungskommandant
 Henny Götze (1901–1997), deutsche Unternehmergattin
 Herbert Goetze (* 1943), deutscher Psychologe, Sonderpädagoge und Hochschullehrer
 Hermann Götze (1807–1869) deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker

I 
 Inge Götze (* 1939), deutsche Textilkünstlerin, Malerin und Zeichnerin

J 
 Jens Götze (* 1959), deutscher Geologe, Mineraloge und Hochschullehrer
 Jochen Goetze (1937–2022), deutscher Historiker

 Juliana Götze (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Götze (* 1960), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Datentechnik

K 

 Klaus Götze (* 1940), deutscher Fotograf
 Kurt Götze (1922–2018), deutscher Pilot

L 
 Ludwig Götze (1832–1878), deutscher Lehrer, Historiker und Archivar
 Lutz Götze (* 1943), deutscher Germanist und Professor für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

M 
 Maria Götze (* 1980), deutsche Schwimmerin
 Marie Goetze (1865–1922), deutsche Sängerin (Alt)
 Mario Götze (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Marius Götze-Clarén (* 1978), deutscher Synchronsprecher, Synchronautor und Synchronregisseur, siehe Marius Clarén

 Matthias Goetze (1585–1662), deutscher Buchhändler 
 Max Götze (1880–1944), deutscher Radsportler
 Max Götze (1891–1938), deutscher Krimineller, siehe Gebrüder Götze
 Michael Goetze (* 1948), deutscher Comiczeichner
 Monika Götze (* 1963), deutsche Übersetzerin
 Moritz Götze (* 1964), deutscher Maler

N 
 Nikolaus Goetze (* 1958), deutscher Architekt

O 

 Otto-Christoph Götze (1927–1987), deutscher Politiker (NDPD)

P 

 Peter Götze (1938/1939–2016), deutscher Schwimmtrainer
 Peter Otto von Goetze (1793–1880/1881), russischer Historiker, Schriftsteller und Volksliedsammler

R 
 Rayk Goetze (* 1964), deutscher Maler
 Reinhold Götze (1904–1966), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (SED)
 Richard Götze (1890–1955), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Robert von Goetze (1829–1904), deutscher General der Infanterie
 Robert Goetze (1850–1916), deutscher Glastechniker und Unternehmensgründer 
 Robert Friedrich Goetze (1881–1940), deutscher Architekt
 Robby Joachim Götze (* 1964), deutscher Museologe
 Rolf Goetze (Grafiker), deutscher Grafiker, vor allem Gestalter von Filmplakaten 
 Rolf Goetze (Fotograf) (1921–1988), deutscher Journalist und Fotograf
 Rosemarie Herzog-Götze (1926–2011), deutsche Schauspielerin
 Rüdiger Götze (1942–2017), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Rudolf Götze (1863–1920), deutscher Psychiater

S 
 Sigismund von Götze (1576–1650), kurfürstlich-brandenburgischer Kanzler
 Susanne Götze (* 1980), Historikerin und Wissenschaftsjournalistin bei DER SPIEGEL

T 
 Theodor Götze (1878–1954), deutscher Heimatforscher und Museumsgründer 
 Thilo Götze Regenbogen (1949–2015), deutscher Künstler
 Thomas Götze (* 1958), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Thomas Matthias Goetze (1623–1672), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Tom Götze (* 1968), deutscher Musiker

U 
 Udo Götze (* 1969), deutscher Staatssekretär
 Ursula Goetze (1916–1943), deutsche Widerstandskämpferin
 Uwe Goetze (* 1961), deutscher Politiker (CDU)

V 
 Vicki Goetze (* 1971), US-amerikanische Golferin
 Volker Goetze (* 1972), deutscher Musiker, Komponist und Filmemacher

W 

 Walther von Goetze (1864–1945), deutscher Generalmajor
 Walther Götze (auch Walther Goetze; 1872–1899), deutscher Botaniker
 Wasja Götze (* 1941), deutscher Maler, Dichter, Grafiker und Liedermacher
 Werner Götze (1925–2010), deutscher Radiomoderator und Programmgestalter
 Wieland Götze, deutscher Musiker

 Woldemar Götze (1843–1898), deutscher Pädagoge

 Wulf Götze (1593–1667), deutscher Zimmerer

Z 
 Zacharias Götze (1662–1729), deutscher Pädagoge

Siehe auch 
 Carl Goetze (Pianofortefabrik)
 Götze (Abgott)
 Goeze

Einzelnachweise 

Familienname